I-lan-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yilan (häradshuvudort), Heilongjiang,

Taiwan 

 Yilan (länshuvudort), Taiwan, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Taiwanförgreningar